Dauphin Louis peut faire référence à :
 Louis de Guyenne (1397-1415), dauphin de Viennois de 1401 à 1415 ;
 Louis XI (1423-1483), dauphin de Viennois de 1423 à 1461, neveu du précédent ;
 Louis XIII (1601-1643), dauphin de France de 1601 à 1610 ;
 Louis XIV (1638-1715), dauphin de France de 1638 à 1643, fils du précédent ;
 Louis de France (1661-1711), dauphin de France de 1661 à 1711, fils du précédent ;
 Louis de France (1682-1712), dauphin de France de 1711 à 1712, fils du précédent ;
 Louis de France (1707-1712), dauphin de France en 1712, fils du précédent ;
 Louis XV (1710-1774), dauphin de France de 1712 à 1715, frère du précédent ;
 Louis de France (1729-1765), dauphin de France de 1729 à 1765, fils du précédent.

Dauphin Louis peut faire référence aussi à :
 Louis XVI (1754-1793), dauphin de France de 1765 à 1774 (sous le nom dauphin Louis-Auguste), fils du précédent ;
 Louis-Joseph de France (1781-1789), dauphin de France de 1781 à 1789 (sous le nom dauphin Louis-Joseph), fils du précédent ;
 Louis XVII (1785-1795), dauphin de France de 1789 à 1791 (sous le nom dauphin Louis-Charles), frère du précédent ;
 Louis de France (1775-1844), dauphin de France de 1824 à 1830 (sous le nom dauphin Louis-Antoine), cousin du précédent.

Louis Stanislas Xavier de France (le futur Louis XVIII), en tant qu'héritier du trône de France de 1774 à 1781 et frère du roi Louis XVI, n'a pas porté le titre de dauphin de France.